Паненске-Бржежани () — община в Среднечешском крае Чехии. Административно относится к району Прага-восток. Площадь общины составляет 5,79 км². Население — 567 чел. (2010).

История 
Первое упоминание о селе датируется 1233 годом.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт общины 

Населённые пункты Среднечешского края